«Words» puede referirse a:

Música 
 "Words" (1982), álbum de F. R. David;
 "Words" (1982), canción de F. R. David.
 "Words" (1997), álbum de Sherrié Austin.
 "Words" (1996), álbum de Tony Rich.
 "Words" (1968), canción de Bee Gees.
 "Words" (1996), versión de Boyzone.
 "Words" (1989), canción de The Christians.
 "Words" (2002), canción de Doves.
 "Words" (2008), canción de Anthony David.
 "Words" (2016), canción de Daya.
 "Words", álbum de Sara Evans